{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (61201) - || 2000 OK4 ||24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61202) - || 2000 OM4 ||24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61203) - || 2000 OY4 ||24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61204) - || 2000 OP5 ||24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61205) - || 2000 OL6 ||29 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61206) - || 2000 OS6 ||29 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61207) - || 2000 OZ7 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61208) Stonařov || 2000 OD8 ||30 juli 2000 || Kleť
|-
| (61209) - || 2000 OM9 ||30 juli 2000 || J. Broughton
|-
| (61210) - || 2000 OU9 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61211) - || 2000 OH10 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61212) - || 2000 OJ10 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61213) - || 2000 OK10 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61214) - || 2000 OQ10 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61215) - || 2000 OX10 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61216) - || 2000 OA11 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61217) - || 2000 OF11 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61218) - || 2000 OH11 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61219) - || 2000 ON12 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61220) - || 2000 OO12 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61221) - || 2000 OZ12 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61222) - || 2000 OC13 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61223) - || 2000 OL13 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61224) - || 2000 OO13 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61225) - || 2000 OP13 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61226) - || 2000 OR13 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61227) - || 2000 OS13 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61228) - || 2000 OX13 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61229) - || 2000 OA14 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61230) - || 2000 OG14 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61231) - || 2000 OA15 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61232) - || 2000 OB15 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61233) - || 2000 ON15 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61234) - || 2000 OR15 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61235) - || 2000 OT15 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61236) - || 2000 ON16 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61237) - || 2000 OP16 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61238) - || 2000 OF17 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61239) - || 2000 OP17 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61240) - || 2000 OT17 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61241) - || 2000 OW17 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61242) - || 2000 OX17 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61243) - || 2000 OJ18 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61244) - || 2000 OM19 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61245) - || 2000 ON22 ||31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61246) - || 2000 OX22 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61247) - || 2000 OF23 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61248) - || 2000 OH23 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61249) - || 2000 OO23 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61250) - || 2000 OV23 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61251) - || 2000 OE24 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61252) - || 2000 OK24 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61253) - || 2000 OM24 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61254) - || 2000 OC25 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61255) - || 2000 OJ25 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61256) - || 2000 OT25 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61257) - || 2000 OY25 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61258) - || 2000 OD26 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61259) - || 2000 OG26 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61260) - || 2000 OF27 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61261) - || 2000 OO27 ||23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61262) - || 2000 OJ28 ||29 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61263) - || 2000 OR28 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61264) - || 2000 OH29 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61265) - || 2000 ON29 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61266) - || 2000 OY29 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61267) - || 2000 OC30 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61268) - || 2000 OG30 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61269) - || 2000 OK30 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61270) - || 2000 OC31 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61271) - || 2000 OE31 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61272) - || 2000 OR31 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61273) - || 2000 OL32 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61274) - || 2000 OE33 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61275) - || 2000 OE34 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61276) - || 2000 OH34 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61277) - || 2000 OS34 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61278) - || 2000 OU34 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61279) - || 2000 OF35 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61280) - || 2000 OH35 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61281) - || 2000 OK35 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61282) - || 2000 OE36 ||24 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61283) - || 2000 OX37 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61284) - || 2000 OF39 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61285) - || 2000 OL39 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61286) - || 2000 OL41 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61287) - || 2000 OR41 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61288) - || 2000 OE42 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61289) - || 2000 OU42 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61290) - || 2000 OX42 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61291) - || 2000 OA43 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61292) - || 2000 OL43 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61293) - || 2000 OZ43 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61294) - || 2000 OK44 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61295) - || 2000 OX44 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61296) - || 2000 ON45 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61297) - || 2000 OD46 ||30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61298) - || 2000 OG46 ||31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61299) - || 2000 OQ46 ||31 juli 2000 || LINEAR
|-
| (61300) - || 2000 OJ47 ||31 juli 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten